В списке представлены города южноазиатского государства Шри-Ланка. Список отсортирован по числу населению (оценка на 2012 год).

См. также 
 Список муниципалитетов Шри-Ланки

Примечания

Ссылки 
 Department of Census and Statistics
 Sri Lanka: largest cities and towns and statistics of their population World Gazetteer
 City Population — Данные по населению городов и муниципалитетов Шри-Ланки
 Топографический департамент Шри-Ланки

Города Шри-Ланки
Шри-Ланка
Населённые пункты Шри-Ланки
Списки:Шри-Ланка